Záskalie může být:

 Záskalie (okres Považská Bystrica), slovenská obec v okrese Považská Bystrica
 Záskalie (Dolný Kubín), městská část slovenského města Dolný Kubín
 slovenské ulice v Púchově a v Ružomberoku

Externí odkazy